V soubojích fotbalové I. A třídy Východočeského kraje 1981/1982 se utkalo ve skupinách sever a jih po 14 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Tento ročník skončil v červnu 1982.

Výsledná tabulka - skupina Sever

Výsledná tabulka - skupina Jih 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Literatura 
 Pochodeň, 21. června 1982, str. 5

1981/82
Fotbal v Česku v roce 1981
Fotbal v Česku v roce 1982